Keota ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Keota (Colorado)
 Keota (Iowa)
 Keota (Missouri)
 Keota (New Mexico)
 Keota (Oklahoma)